Лайович () — сербская фамилия.

Известные носители:
 Лайович, Душан (род. 1990) — сербский теннисист
 Лайович, Урош (род. 1944) — словенский дирижёр и музыкальный педагог